The Warning — дебютный студийный альбом американской группы Queensrÿche, выпущенный 7 сентября 1984 года.

Об альбоме 
Оригинальный порядок композиций альбома был изменён инженером микширования Валом Гэрэем по распоряжению EMI America против желания группы.

6 мая 2003 года альбом был переиздан с тремя бонус-треками.

Список композиций

Участники записи 
Список составлен по сведениям базы данных Discogs.

Queensrÿche:
 Джефф Тейт — вокал
  — гитара, бэк-вокал
  — гитара, бэк-вокал
  — бас-гитара, бэк-вокал
  — ударные

Приглашённые музыканты:
 Майкл Кэймен — оркестровые аранжировки, дирижёр

Технический персонал:

оригинальное издание 1984 года:
  — продюсер
  — инженер сведения
 Дейл Виндхэм — фотограф
 Мэтт Бейзмор — художественное оформление

Технический персонал:

переиздание 2003 года:
 Дэвид К. Теддс — продюсер переиздания
 Кевин Флаэрти — руководящий A&R-продюсер
 Эврен Гёкнар — ремастеринг
 Кенни Немес — менеджер проекта
 Мишель Аззопарди — художественное оформление
 Питер Грант — дизайн
  — фотографии
 Том Фаррингтон — фотографии
 Пол Сутер — автор текста для буклета

Позиции в хит-парадах

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Дебютные альбомы 1984 года
Альбомы EMI Records
Альбомы Queensrÿche
Альбомы EMI America Records